Трехстенское сельское поселение — муниципальное образование в Каменском районе Воронежской области.

Административный центр — село Трехстенки.

Административное деление 
Состав поселения:
 село Трехстенки,
 хутор Молчаново,
 село Пилипы,
 хутор Шапошниково.

Примечания 

Муниципальные образования Каменского района Воронежской области
Сельские поселения Воронежской области